Purpurfärgat metallfly (Autographa pulchrina) är en fjärilsart som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1802. Purpurfärgat metallfly ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn